Оле́г Ники́тич Штром (р. 21 июня 1967 года, Одинцово) — российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.

Биография 
Родился 21 июня 1967 года в городе Одинцово Московской области. Работает в кинематографии с 1985 года. В 1992 году окончил Санкт-Петербургский институт кино и телевидения, в 1994 году —  Высшие режиссерские курсы  ВИППРК при Госкино РФ  (мастерская М. И. Туманишвили и В. В. Акимова). Лауреат Национальной премии «Страна», Кавалер Золотого почетного знака «Общественное Признание», действительный член Евразийской Академии Телевидения и Радио.

Фильмография

Режиссёр

Художественные фильмы 
 2007 — Скалолазка и Последний из Седьмой колыбели
 2014 — Тайна четырёх принцесс
 2021 — С неба и в бой
2022 — Нахимовцы

Телевизионные художественные фильмы 
 2013 — Будет светлым день
 2016 — Где живёт Надежда?
 2016 — Жемчужная свадьба
 2016 — Интим не предлагать
 2017 — Барышня и Хулиган
 2017 — Трюфельный пёс королевы Джованны
 2017 — Алтарь Тристана
 2017 — Алмазы Цирцеи
 2018 — Сфинксы северных ворот
 2018 — Сорок розовых кустов
 2018 — На обрыве
2019 — Этим летом и навсегда
2021 — Женись на мне
2022 — Сыграй моего мужа
2022 — Муж в хорошие руки
2022 — Моя вторая первая жизнь
2023 — Идеальное убийство
2023 — Падающая звезда
2023 — Западня
2023 — Черная гора

Телесериалы 
 2003 — Русские амазонки 2
 2007 — Любовь на острие ножа
 2007 — Возвращение Турецкого
 2008 — Дар Божий
 2008 — Батя
 2010 — Точка кипения
 2010 — Дворик
 2011 — Пока Шива танцует
 2011 — 2012 — Товарищи полицейские
 2012 — Детка
 2012 — Проснёмся вместе?
 2014 — Частный детектив Татьяна Иванова

Короткометражные фильмы 
 1993 — Уклонист (к/м)
 1993 — Последний лист (к/м)
 1994 — Билет туда и обратно (к/м)
 1994 — Так называемый Тимофей (видео)
 2014 — В следующей жизни

Документальные фильмы 
 2009 — Екатерина III. Последняя глава
 2011 — О чём молчала тридцать пятая батарея
 2016 — Братья по оружию. Во имя общей победы
 2016 — Нюрнберг. Чтобы помнили...
 2016 — Нюрнберг. Кровавые деньги
 2016 — Нюрнберг. Процесс, которого могло не быть
 2017 — Казаки-разбойники
 2020 — Операция "Вывод"
2021 — Стальная дивизия. Осень сорок первого
2022 — Совьетичи

Сценарист 
 1994 — Билет туда и обратно (к/м)
 2007 — Скалолазка и Последний из Седьмой колыбели
 2007 — Мальтийский крест
 2008 — Дар Божий

Продюсер 
 2005 — Игроки
 2005 — Игроки, или Сейчас выйдет Олег
 2007 — Сам
 2008 — Лирика
 2011 — Вершины «Голубой лагуны»
 2011 — О чём молчала тридцать пятая батарея
 2017 — Казаки-разбойники
2018 — Данилыч
2020 — Я не знаю букву "два"
2020 — Другое искусство: московские мифы
2021 — Операция "Вывод"
2021 — Стальная дивизия. Осень сорок первого
2021 — С неба и в бой
2022 — Эмиль и Элла
2022 — Совьетичи
2022 — Легенды «Орлёнка»

Телевидение

Телепроекты 
 1994 — 1996 — режиссёр программы «Банк-информ»
 1997 — 1999 — автор и режиссёр программы «Страна Фестивалия» (Культура)
 2000 — автор и режиссёр спецпроектов ОРТ («Космический Вавилон», «Москва Вьетнамская» и другие)

Работы в рекламе 
 Ролики «Народный банк», «Дормашкомплект» (отмечен среди лучших на Фестивале рекламы в 1997 году), «Levante», «Бои без правил», серия «Чёрная кошка» издательства «Эксмо», «Мегаполис» и др.
 Корпоративные фильмы компаний «Альфа-банк», «Метро», «Procter & Gamble», «Comstar», «BMW», «Philip Morris», «Firestone», «Merk, Sharp & Dohme», «Yamonouchi», «Wimm-Bill-Dann», «Bofur Ipsen» и других

Награды 
 I Фестиваль современного искусства — первая премия за видеоклип «Come to Sabbath» (1994)
 Фестиваль дебютных и студенческих фильмов «Святая Анна» — специальный Диплом жюри за фильм «Билет туда и обратно» (1995)
 Кинофестиваль «Золотой витязь» — дипломант в номинации «Дебют» за фильм «Билет туда и обратно» (1996)
 Международный кинофестиваль «ДетективФЕСТ» — ГРАН-ПРИ за фильм Скалолазка и Последний из Седьмой колыбели — 2008 год
 Фестиваль визуальных искусств в «Орленке» — Лучший приключенческий фильм Скалолазка и Последний из Седьмой колыбели — 2008 год
 Бердянский международный фестиваль — Приз «Золотая Бригантина» за лучший фильм-дебют Скалолазка и Последний из Седьмой колыбели — 2008 год
 Приз «Блокбастер года» как лидеру зарубежного проката среди российских фильмов за кинокартину Скалолазка и Последний из Седьмой колыбели — 2009 год
 Кинофестиваль «Десант-2010» — ГРАН-ПРИ за фильм «Батя» — 2010 год
 Орден «Генерал Армии Маргелов» — 2010 год
 II Международный кинофестиваль «Artodocs» — документальный фильм «Вершины «Голубой лагуны» (режиссёр М.Данилевская, продюсер О. Штром), лучшая публицистическая картина — 2012 год
 Телекинофорум «Вместе», Ялта — Специальный приз Союза журналистов России за фильм О чем молчала тридцать пятая батарея — 2012 год
 Х Международный фестиваль военного кино имени Ю. Озерова — Почетный знак за фильм О чем молчала тридцать пятая батарея — 2012 год
 IX Международный фестиваль военно-патриотического фильма «Волоколамский рубеж» — Диплом «За правдивое раскрытие трагических событий обороны города Севастополя в Великой Отечественной войне» за фильм О чем молчала тридцать пятая батарея — 2012 год
 Дипломант XI Всероссийского конкурса «Патриот России» — за фильм О чем молчала тридцать пятая батарея — 2012 год
 Лауреат Национальной премии «Страна» — за фильм О чем молчала тридцать пятая батарея — 2012 год
 XIX Международный фестиваль «Кино-детям», Самара — ГРАН-ПРИ за документальный фильм О чем молчала тридцать пятая батарея — 2014 год
 Х Международный фестиваль «Победили вместе», Севастополь — ГРАН-ПРИ за документальный фильм О чем молчала тридцать пятая батарея — 2014 год
 II Международный фестиваль «Угра», Калуга — Специальный приз за фильм «Тайна четырёх принцесс» — 2014 год
 XI кинофестиваль «Балтийские дебюты», Светлогорск — Специальный приз прессы за фильм «Тайна четырёх принцесс» — 2014 год
 XII Международный детский кинофестиваль «Алые паруса», Артек — Специальный приз Центральной киностудии детских и юношеских фильмов «За вклад в развитие традиций семейного кино». Фильм «Тайна четырёх принцесс» — 2014 год
 III Международный фестиваль «Славянская сказка», София (Болгария) — Специальный приз Святой Георгий фильму «Тайна четырёх принцесс» — 2015 год
 XIV Международный фестиваль военного кино имени Ю. Озерова[2] — Приз Российского союза ветеранов за фильм «Братья по оружию. Во имя общей Победы» — 2016 год
 XIII Международный фестиваль военно-патриотического фильма «Волоколамский рубеж» — Специальный приз Союза кинематографистов РФ за фильм «Братья по оружию. Во имя общей Победы» — 2016 год
 Золотой Почетный Знак «Общественное признание» за фильм «Братья по оружию. Во имя общей Победы» — 2017 год
 II Международный русский кинофестиваль — лауреат в номинации «Документальный фильм» за фильм «Казаки-разбойники» — 2018 год
 III Международный русский кинофестиваль — лауреат в номинации «Документальный короткометражный фильм» за фильм «Данилыч» (режиссёр Ю.Михайлов, продюсер О. Штром) — 2019 год
 Победитель XXIII Московского городского конкурса управленцев «Менеджер года-2019» в номинации «Медиа»
 Международный кинофестиваль «Зилант», Казань — «Я не знаю букву два» (режиссёр О.Корепанова, продюсер О. Штром), «Лучший документальный фильм» — 2020 год
 XXV Международный фестиваль кинофильмов и телепрограмм «Радонеж» — «Я не знаю букву два» (режиссёр О.Корепанова, продюсер О. Штром), Специальный приз жюри за проникновенный рассказ о судьбе поистине уникального человека — 2020 год
 XXVI Международный фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер» — «Я не знаю букву два» (режиссёр О.Корепанова, продюсер О. Штром), Специальный приз Управления верховного комиссара ООН по правам человека — 2020 год
IV Крымский открытый фестиваль документального кино «КрымДок» — «Операция «Вывод», Специальный приз жюри — 2021 год
XIV Международный фестиваль документального кино «Соль Земли» — «Операция «Вывод», Главный приз в номинации «Куда идём?» — 2021 год
V Русский кинофестиваль — лауреат в номинации «Русский характер» за документальный фильм «Операция «Вывод» — 2021 год
VI Международный кинофестиваль «Отцы и Дети» — лауреат I степени в номинации «Герои нашего времени» за документальный фильм «Операция «Вывод», лауреат I степени за лучший игровой полнометражный фильм «С неба и в бой», лауреат в номинации «Герои нашего времени» документальный фильм «Я не знаю букву два» (режиссёр О.Корепанова, продюсер О. Штром) — 2021 год
ХXXI​ Международный Кинофорум «Золотой Витязь», г. Севастополь - ГРАН-ПРИ «ЗОЛОТОЙ ВИТЯЗЬ» вручен фильму «Нахимовцы» в конкурсе фильмов для детей и подростков — 2022 год
XXX Международный детский кинофестиваль «Алые паруса в Артеке» имени В.С. Ланового – фильм «Нахимовцы» победитель в номинации «Самый мудрый фильм» — 2022 год
V Открытый фестиваль детского и семейного кино «Солнечный остров» – фильм «Нахимовцы» специальный приз Министерства культуры Республики Крым и  «Приз зрительских симпатий» — 2022 год
XXVII Международный фестиваль «Кино-детям», Самара — фильм «Нахимовцы» главный приз в номинации «Игровое кино» — 2022 год
VI Международный русский кинофестиваль — Главный приз «Лучший документальный фильм» за документальный фильм «Совьетичи» — 2022 год
ХVII Международный фестиваль «Победили вместе», Севастополь — Специальный приз Российского союза ветеранов за документальный фильм «Операция «Вывод» — 2022 год
XX Фестиваль отечественного кино «Золотая лента» — Лауреат за лучшее решение патриотической тематики в документальных фильмах «Совьетичи» и «Операция «Вывод» — 2022 год
XX Фестиваль отечественного кино «Золотая лента» — Приз зрительских симпатий за фильм «Нахимовцы» — 2022 год
XXVIII Международный фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер» —  Специальный диплом жюри за документальный фильм «Совьетичи» — 2022
XIX Международный фестиваль военно-патриотического фильма «Волоколамский рубеж» — Приз Союза городов воинской славы «За память героев битвы под Москвой» документальный фильм «Стальная дивизия. Октябрь 1941-го» — 2023
VII Международный кинофестиваль «Отцы и Дети» — фильм «Нахимовцы» лауреат I степени в номинации «Лучший игровой полнометражный художественный фильм» — 2023 год

Примечания

Ссылки 
 Олег Штром на портале Kino-teatr.ru
 Олег Штром на сайте кинокомпании «КоБура»
http://in-domodedovo.ru/novosti/nash_eksklyuziv/09-02-2016-14-56-50-oleg-shtrom-zritelyu-ne-prikazhesh-
https://ruskino.ru/art/7064
https://www.kinopoisk.ru/name/1461238/
https://more.tv/person/oleg-shtrom
https://zen.yandex.ru/media/id/5ecb990da3811a33d94a40a3/rejisser-oleg-shtrom-6-zamechatelnyh-filmov-na-vecher-i-vyhodnye-5fb399d1268198734d097db4
'https://www.ivi.ru/person/oleg-shtrom
https://www.vokrug.tv/person/show/oleg_shtrom/
https://prozvezd.info/bez-rubriki/07-10-2021-oleg-shtrom-do-sih-por-vyhozhu-na-ploshhadku-s-chuvstvom-kino-ejforii
https://www.youtube.com/watch?v=eiR5cz4c4gY
https://www.youtube.com/watch?v=cEfm3J4rz7
https://www.youtube.com/watch?v=JrZeh84LY70

Режиссёры России
Сценаристы России